Holzer steht für:

 Holzknecht, Waldarbeiter
 Holzer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Holzer (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzer (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Holzer Motorsport, deutsches Motorsportteam und Fahrzeugtuner aus Augsburg
 Holzer-Blasen, Befund in der Rechtsmedizin